CPLD est un sigle pouvant désigner :
 , un type de circuit complexe programmable ;
 le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, une autorité administrative indépendante française.